JPH1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 661 амінокислот, а молекулярна маса — 71 686.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, саркоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Мембранні білки